Кевин Реймонд Стилл (; ) — американский гребец, выступавший за сборную США по академической гребле в 1980-х годах. Бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Лос-Анджелесе, обладатель двух бронзовых медалей чемпионатов мира, чемпион Игр доброй воли, победитель и призёр многих регат национального значения.

Биография 
Кевин Стилл родился 19 августа 1960 года в городе Юрика, штат Калифорния.

Занимался академической греблей во время учёбы в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, состоял в местной гребной команде, неоднократно принимал участие в различных студенческих регатах. Окончил университет в 1983 году, получив учёную степень в области биологии. Позже проходил подготовку в Нью-йоркском атлетическом клубе.

Дебютировал в гребле на взрослом международном уровне в сезоне 1983 года, когда вошёл в основной состав американской национальной сборной и выступил на чемпионате мира в Дуйсбурге, где в зачёте распашных безрульных четвёрок занял итоговое шестое место.

Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на домашних летних Олимпийских играх 1984 года в Лос-Анджелесе. В программе рулевых двоек пришёл к финишу третьим позади экипажей из Италии и Румынии — тем самым завоевал бронзовую олимпийскую медаль.

После лос-анджелесской Олимпиады Стилл остался в составе гребной команды США на ещё один олимпийский цикл и продолжил принимать участие в крупнейших международных регатах. Так, в 1985 году он побывал на чемпионате мира в Хазевинкеле, откуда привёз награду бронзового достоинства, выигранную в восьмёрках.

В 1986 году в восьмёрках стал бронзовым призёром на мировом первенстве в Ноттингеме. Кроме того, в этом сезоне в той же дисциплине одержал победу на Играх доброй воли в Москве.

В рулевых четвёрках выступил на чемпионате мира 1987 года в Копенгагене, где со своей командой остановился на стадии полуфиналов.

Находясь в числе лидеров американской национальной сборной, благополучно прошёл отбор на Олимпийские игры 1988 года в Сеуле. На сей раз стартовал в парных двойках, но был далёк от попадания в число призёров.

Завершив спортивную карьеру, работал брокером в сфере недвижимости и страхования.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Кевин Стилл — страница на сайте Международного олимпийского комитета

Гребцы (академическая гребля) США
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1984 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1988 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1984 года
Выпускники Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе